Tân Hưng (Cần Thơ), een phường in quận Thốt Nốt, stad Cần Thơ, Vietnam.
 Tân Hưng (Ho Chi Minhstad), een phường in Ho Chi Minhstad, Vietnam
 Tân Hưng (Bà Rịa-Vũng Tàu), een xã in thị xã Bà Rịa, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu, Vietnam.
 Tân Hưng (Bắc Giang), een xã in district Lạng Giang, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Tân Hưng (Hanoi), een xã in huyện 'Sóc Sơn, provincie Hanoi, Vietnam
 Tân Hưng (Hải Phòng), een xã in huyện Vĩnh Bảo, provincie Hải Phòng, Vietnam
 Tân Hưng (Bến Tre), een xã in huyện Ba Tri, provincie Bến Tre, Vietnam
 Tân Hưng (Bình Dương), een xã in huyện Mỹ Phước, provincie Bình Dương, Vietnam
 Tân Hưng (Đồng Phú), een xã in huyện Đồng Phú, provincie Bình Phước, Vietnam
 Tân Hưng (Hớn Quản), een xã in huyện Hớn Quản, provincie Bình Phước, Vietnam
 Tân Hưng (Cà Mau), een xã in huyện Cái Nước, provincie Cà Mau, Vietnam
 Tân Hưng (Hải Dương), een xã in de stad Hải Dương, provincie Hải Dương, Vietnam
 Tân Hưng (huyện in Long An)
 Tân Hưng (thị trấn in Long An)